L'abbraccio - Dipinto di Gustav Klimt
L'abbraccio - Dipinto di Egon Schiele
L'abbraccio - Storia di Antonino e Stefano Saetta - Film documentario diretto da Davide Lorenzano